PAPS est un sigle qui peut signifier :  

 3'-Phosphoadénosine 5'-phosphosulfate
Point d'alerte et de premiers secours

